

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kruo“ beginnt.

Kruo 



Kruop 
 Kruopis, Aidis (* 1986), litauischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Kruopys, Aloyzas (* 1963), litauischer Jurist, Präsident des litauischen Appellationsgericht, Richter am Obersten Verwaltungsgericht Litauens (LVAT)